Бояриново — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена на восточном берегу озера Нища, в 44 км к юго-востоку от города Себеж.

История 
С января 1995 до апреля 2005 года деревня была административным центром ныне упразднённой Бояриновской волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 403 жителя.

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от общей численности населения в 369 чел..

Инфраструктура 
Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г.». Здесь же похоронен Уразов Чутак (1920—1944), Герой Советского Союза.

Транспорт 
Стоит на автодороге 58К-549 Идрица-Чайки.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района